Pedras Rubras é um lugar da freguesia de Moreira (Maia), concelho da Maia, distrito do Porto, onde se situa o Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro. Até à mudança de nome, este aeroporto tinha o nome de Aeroporto de Pedras Rubras. Possui também uma estação de metro com o mesmo nome, fazendo parte da Linha B do Metro do Porto.

Foi o primeiro local onde o Exército Liberal de D. Pedro IV acampou logo após o desembarque em Portugal Continental. Exército este que começaria a Guerra Civil e instauraria o Regime Constitucional que iria perdurar até à Implantação da República.

Festas
 N. Sra. Mãe dos Homens

Património Religioso
 Capela de Cristo Rei
 Capela de N. Sra. Mãe dos Homens

Lugares e bairros do Grande Porto
Maia
Moreira (Maia)